Unverträglichkeit bezeichnet

 in der Ernährung siehe Nahrungsmittelunverträglichkeit
 in der Logik: eine Beziehung zwischen zwei Aussagen, siehe Unverträglichkeit (Logik)
 in der praktischen Modallogik: Zwei Zwecke sind unverträglich, wenn sie nicht zusammen erreichbar sind;
 in der Medizin
 eine enzymopathische Idiosynkrasie wie Nahrungsmittel-Intoleranzen, siehe unter Intoleranz (Medizin)
 eine immunologische Inkompatibilität wie die Rhesusinkompatibilität (eine Blutgruppenunverträglichkeit)
 eine unbeabsichtigte oder unerwünschte Wechselwirkung (Interferenz) zwischen Medikamenten, siehe unter Wechselwirkung (Pharmazie) bzw. Nebenwirkung.

Siehe auch: